Бруклин Парк има више значења:
 Бруклин Парк (Мериленд)
 Бруклин Парк (Минесота)